Streicher est un patronyme porté notamment par :
 Henri Streicher (1863-1952), évêque français ayant officié en Ouganda ;
 Johann Baptist Streicher (1796-1871), facteur de pianos autrichien ;
 Julius Streicher (1885-1946), éditeur allemand et homme politique sous le Troisième Reich ;
 Ludwig Streicher (1926-2003), contrebassiste autrichien ;
 Nannette Streicher (1769-1833), factrice de pianos et pianiste germano-autrichienne.